Luminosidad hace referencia a varios artículo:

Física
Luminosidad o luminosidad instantánea;
Luminosidad (color) en fotometría;
Función de luminosidad en fotometría;

Astronomía y astrofísica
Luminosidad lunarLuminosidad solar
Luminosidad superficial o brillo superficial
Luminosidad de Eddington o límite de Eddington
Función de luminosidad (astronomía)

ArteLuminosidad''', "valor" o luz en el arte.